Ща́сновка () — село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Недра.

Население составляет 398 жителей (2006 год). Плотность населения — 77,7 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1150 году.

Село Щасновка находится примерно в 14 км к юго-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 125 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Щасновка на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бобровицкого района